Флаг муниципального образования Гри́венское сельское поселение Калининского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 октября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6575.

Описание 
«Полотнище синего цвета с отношением 2:3, несущее вдоль верхнего края жёлтую полосу, ограниченную чешуевидной линией, габаритным размером в 1/3 ширины полотнища. Основная, синяя часть полотнища несёт изображение двух стерлядей, одна над другой, плывущих верхняя к свободной части полотнища, нижняя к древку, под тремя кувшинками, воспроизведённое белым и серым цветом с чёрными и жёлтыми деталями; жёлтая полоса несёт изображение лотоса сиреневого цвета, расположенное вплотную к границе полосы. Композиция флага симметрична относительно его вертикальной оси».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение стерляди аллегорически указывает на то, что в водоёмах и рыбных хозяйствах поселения активно развивается искусственное разведение данных рыб.

Значимой достопримечательностью Гривенского сельского поселения являются водоёмы, в которых произрастают самые красивые и редкие водные растения — лотос и кувшинка (водная лилия), что и нашло отражение на флаге.

Изображение лотоса также является символом решительности, гармонии, духовного развития человека.

Изображение кувшинки (водной лилии) является символом успеха и процветания, чистоты и порядочности.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, волю, чистое небо, водоёмы, которыми славится поселение.

Жёлтый цвет (золото) символизирует сельское хозяйство — выращивание зерновых, а также величие, достаток и прочность.

Сиреневый цвет (пурпур) символизирует цветущую землю, верность, скромность, набожность.

Белый цвет (серебро) — символ мудрости, совершенства, чистоты, веры, искренности, мира.

Примечания 

Флаги с изображением рыбы
Флаги с изображением лотоса
Флаги с изображением кувшинки